Maria Juszkiewicz (ur. 1865, zm. 1921) – Maria Piłsudska (de domo Koplewska, primo voto Juszkiewicz); działaczka PPS
 Maria Juszkiewiczowa (pisarka) (ur. 1894, zm. ?) – autorka książek dla dzieci, żona Władysława Juszkiewicza